Staps peut désigner :
 L'acronyme de la filière universitaire française des Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ;
 Le patronyme d'Anita Staps (née en 1961), judokate néerlandaise ;
 Le patronyme de Friedrich Staps (1792-1809), jeune allemand qui tenta d'assassiner Napoléon ;

Homonymie de titre